Ґодзембув () — село в Польщі, у гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Люблінського воєводства.

Примітки 

Села Ленчинського повіту